Herzschlag – Das Ärzteteam Nord ist eine Krankenhausserie des ZDF. Schauplatz war ein Klinikum im nordfriesischen Husum. 72 Episoden (Staffel 1 bis 3) wurden zwischen 1999 und 2002 dienstags um 18 Uhr gesendet. Die Ausstrahlung weiterer 13 Folgen (Staffel 4) unter dem leicht veränderten Titel Herzschlag – Die Retter erfolgte bis 2003 ebenfalls dienstags um 19.25 Uhr.

Handlung 
Das Personal des modernen Klinikums Nord in Husum kümmert sich mit großem Einsatz um das Wohl seiner Patienten. Meist sind es nur harmlose Routinefälle, aber auch der Kampf um Leben und Tod beschäftigt die Ärzte immer wieder. Im Mittelpunkt der Episoden stehen die Patienten, deren Geschichten und Schicksale. Die Hilfe des Klinikums suchen nicht nur Bürger aus Husum und der Küstenregion, sondern auch Touristen und Schiffspersonal. Bei Notfällen auf See greift das Ärzteteam unterstützend ein.

Stammpersonal 
Das Stammpersonal unter der Leitung von Prof. Roland Wagner (Christoph Quest) besteht zunächst aus den Ärzten Anja Hainbach (Margrit Sartorius), Dr. Tilman Behrens (Silvan-Pierre Leirich), Wagners Tochter Dr. Susanne Vahrenholt (Maike Bollow), Dr. Sören Sörensen (Christoph Mory) und Dr. Dr. Markus Schumacher (Frank Behnke) sowie Oberschwester Hella Ostermann (Judith von Radetzky), Pfleger Kalle Jensen (Oliver Betke) und Schwester Ly (Ly Châu). In Staffel 2 kommen der Internist Dr. Andreas Neuhaus (Andreas Herder) und die Krankenschwestern Lydia (Nadine Brandt) und Imke (Aline Hochscheid) vorübergehend hinzu. Nach dem Ausscheiden von Prof. Wagner übernimmt dessen Tochter Susanne ab Staffel 3 die Leitung des Klinikums. Neue Mitglieder des Teams werden die Assistenzärztin Dr. Kluge (Gerit Kling), der Chirurg Dr. Schneider (René Schoenenberger), die Assistenzärztin Dr. Paola Sturm (Astrid M. Fünderich) und der junge Notarzt Dr. Mike Reimers (Dirk Mierau).

Regie und Drehbuch 
Für die Regie der 85 Folgen zeichneten Aljoscha Westermann, Sebastian Monk, Norbert Skrovanek, John Delbridge, Norbert Schultze Jr., Gunter Krää, Peter Wekwerth und Patrick Winczewski verantwortlich.

Die Drehbücher stammten aus den Federn von Neithardt Riedel, Christoph Wortberg, Ernst Kleemann, Luise David, Martin Kluger, Christof Teubel, Christiane Sadlo, Karsten Biehl, Christian Grohmann, Lorenz Knöpfli, Gabi Krieg, Ingrid Lennartz, Astrid Meyer-Gossler, Katrin Ammon, Kerstin-Luise Neumann, Karl-Heinz Schmidt-Lauzemis, Jörn Schröder und Aljoscha Westermann.

Hauptdarsteller und Rollen (Auswahl)

Episoden

DVD-Veröffentlichung 
Die ersten 13 Folgen der Serie wurde am 10. Juni 2011 von Edel Germany GmbH auf DVD veröffentlicht.

Weblinks

Einzelnachweise 

Fernsehserie der 1990er Jahre
Fernsehserie der 2000er Jahre
Arzt-/Krankenhausfernsehserie
Fernsehserie (ZDF)